Dans le jeu de rôle Donjons et Dragons, les orogs sont des créatures issues d'une femelle orc et d'un mâle ogre. Généralement, les orogs vivent aux côtés des orcs. Ils sont plus forts que ces derniers, mais sont clairement moins intelligents. Il existe quelques variantes à cette race comme le neo-orog ou encore l'ogrillon, qui est en fait issu d'un mâle orc et d'une femelle ogre.

Dans les Royaumes oubliés 

Dans la campagne des Royaumes oubliés, les orogues étaient une tribu d'orques qui durent fuir leurs montagnes natales après un assaut mené par les êtres civilisés, ils trouvèrent un passage vers Outreterre et se cachèrent de leurs ennemis elfes et humains. Ils restèrent dans l'Outreterre durant des milliers d'années, combattant sans relâche les autochtones de ce terrible royaume. Grâce à cela, ils gagnèrent en force et en personnalité par rapport à leurs cousins restés dans les montagnes. Dans les Royaumes oubliés, ce ne sont donc pas en soi des hybrides, mais bien des orques ayant évolué dans d'autres conditions.

Certains écrivains des romans de la série Fleuve noir parlent néanmoins d'orogs hybrides eux aussi.

Dans Birthright

Dans la campagne de Birthright, les orcs n'existent pas mais il existe des créatures appelées orogs. Ceux-ci sont de puissants humanoïdes souterrains.

Créature de Donjons et Dragons